Манаенков — фамилия. Известные носители:

 Манаенков, Иосиф Петрович (1896—1938) — советский хозяйственный деятель.
 Манаенков, Юрий Алексеевич (1936—2021) — советский партийный и государственный деятель.

См. также